Stora Lomtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Lomtjärnen, Halland, sjö i Kungsbacka kommun, 
Stora Lomtjärnen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun, 
Stora Lomtjärnen (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Stora Lomtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Stora Lomtjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Stora Lomtjärnen (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun, 
Stora Lomtjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,

Se även
Lomtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn